Paltridge ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Paltridge (* 1947), Sprachwissenschaftler
 Garth Paltridge (* 1940), australischer Atmosphären-Physiker 
 Sam Paltridge, Kommunikationswissenschaftler
 Shane Dunne Paltridge (1910–1966), australischer Politiker